Pterophyllum — прісноводна риба-янгол, родина Cichlidae
 Pomacanthidae — морські риби-янголи.